Jordan Hill (né en 1987), joueur de basket-ball américain ;
 Jordan Hill (né en 1989), joueur de hockey sur glace canadien ;

Voir aussi 
 Jordan Hill (Louisiane)